Битва на рельсах () — французский фильм 1946 года режиссёра Рене Клемана. Лента удостоена Международного приза жюри Каннского кинофестиваля.

Сюжет  
Фильм рассказывает о борьбе французских железнодорожников против нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны. В картине отсутствует сквозной сюжет. Она состоит из эпизодов, составляющих своеобразную мозаику Сопротивления и связанных между собой логикой исторических событий. Первый эпизод посвящен рассказу про саботаж на железной дороге в начальный период войны, который заканчивается трагической сценой расстрела железнодорожников. Второй (в сценарии «Бронированный поезд») повествует об ответе французских патриотов на нацистский террор, когда была подготовлена и проведена серия подрывов немецких поездов. Заключительная часть фильма состоит из освобождения Франции и первых дней мирной жизни (название эпизода «Первый поезд свободы»).

В ролях

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 27 февраля 1946 года в Париже.
  — в сентябре 1946 года фильм демонстрировался в рамках конкурсного показа на 1-м Каннском кинофестивале.
  — 25 октября 1946 года прошла премьера киноленты в Гааге (Нидерланды).
  — фильм демонстрировался в советском прокате с 18 августа 1947 года.

Награда  
 Международный Приз жюри Каннского кинофестиваля (1946) 
 Приз Французского синдиката кинокритиков за лучший фильм (1946). 
 Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль) (1946).

Комментарии

Примечания

Ссылки  
   
 «Битва на рельсах» на Rotten Tomatoes 
 Border Crossings: Placing René Clément's La Bataille du rail

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1946 года